Gaetano Michetti, politico italiano nato a Pisticci nel 1944
 Gaetano Michetti, vescovo italiano nato a Corridonia nel 1922